Мировице () — небольшой аграрный город в долине реки Скалице в районе Писек Южночешского края Чешской Республики. Первое письменное упоминание о Мировице датируется 1323 годом. Историческое ядро города с 2003 года является городской памятниковой зоной.

Исторические памятники 

 Костел Святого Климента — костел стоит на невысоком мысе над рекой Скалице.
 Чумной столб — установлен посреди прямоугольной площади в 1717 году в знак благодарности за спасение города от чумы в 1630 и 1713 годах.
 Дом, в котором родился чешский поэт Антонин Клаштерский.
 Могила первого чехословацкого и чешского олимпийского чемпиона гимнаста Бедржиха Шупчика (1898-1957).
 Еврейское кладбище, основанное в 1680 году.
 Галереи золотых приисков XIV века.

Части города 
 Бойешице
 Каковице
 Мировице
 Огарж
 Плишковице
 Разтели
 Ржетеч
 Соховице
 Тоушков

Население

Примечания

Источники 
 
 Неофициальный сайт Мировице